Zoolook — седьмой студийный альбом Жана-Мишеля Жарра, вышедший в 1984 году. Zoolook — один из первых дисков, получивших SPARS-код DDD: все этапы создания записи были осуществлены с помощью цифрового магнитофона (цифровая запись, сведение и мастеринг).

Об альбоме 
В альбоме широко используются семплы различных звуков, человеческой речи на более чем 30 языках, также был использован переделанный материал с альбома Music for Supermarkets. В 1985 году вышла переизданная версия альбома с минимально отличающимися от оригиналов ремиксами на «Zoolook» и «Zoolookologie», кроме того, несколько изменён порядок следования композиций — вышеупомянутые треки поменялись местами.

Во время сессий альбома был также записан трек «Moon machine», однако в 1984 году он не был выпущен даже на синглах. Позднее, в 1986 году он был издан в качестве би-сайда сингла «Rendez-vous 4», а в 1991 году вошёл в список композиций сборника «Images».

Список композиций 
 «Ethnicolor» — 11:47
 «Diva» — 7:20
 «Zoolook» — 3:58
 «Wooloomooloo» — 3:17
 «Zoolookologie» — 4:14
 «Blah Blah Cafe» — 3:25
 «Ethnicolor II» — 3:55

Участники записи 
 Жан-Мишель Жарр — синтезаторы, программирование;
 Лори Андерсон — вокал («Diva»);
 Эдриан Белью — гитара, эффекты;
 Йоги Хортон — ударные;
 Маркус Миллер — бас-гитара;
 Фредерик Руссо — синтезаторы;
 Айра Зигель — гитара.

Оборудование 
 Linn LM-1
 Linn LinnDrum
 Simmons SDS V
 Eminent 310 U
 Garfield Electronics Doctor Click
 E-mu Emulator
 Fairlight CMI-II
 ARP 2600
 EMS Synthi AKS
 Moog 55
 Oberheim OB-Xa
 Sequential Circuits Prophet-5
 Yamaha DX7
 EMS Vocoder 1000

Ссылки 
 Альбом «Zoolook» на Last.fm

Альбомы Жана-Мишеля Жарра
Альбомы электронной музыки